RHD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Termas de Río Hondo, Argentina
RhD – Fattore Rh